Artix (Ariège)
Artix (Pyrénées-Atlantiques)